Анжела Дакворт (* 1970) — американська академік, психолог і письменниця.
 Брендон Дакворт (* 1976) — американський бейсболіст.
 Джеймс Дакворт (* 1992) — австралійський тенісист.
 Джеральд Дакворт (1870—1937) — британський видавець.
 Джон Томас Дакворт (1748—1817) — британський адмірал періоду Революційних і Наполеонівських воєн.
 Елеонора Дакворт (* 1935) — канадська письменниця і педагог.
 Кевін Дакворт (1964—2008) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції центрового за низку команд НБА.
 Кейт Дакворт (1933—2008) — британський інженер-механік.
 Мюріел Дакворт (1908—2009) — канадська пацифістка, феміністка та громадська активістка.
 Тедді Дакворт (1882 — ? після 1946) — британський професійний футболіст і тренер.
 Теммі Дакворт (* 1968) — американська політична діячка, підполковник армії США, сенатор США від штату Іллінойс.

 Duckworth Books — британське книговидавництво.
 HMS Duckworth (K351) — британський фрегат часів Другої світової війни.

 Дакворт — невключена територія в окрузі Доддридж штату Західна Вірджинія.

Див. також 
 Метод Дакворта – Льюїса – Стерна в крикеті